

Astronomia 
 Zenit – punto di intersezione tra la linea perpendicolare al piano dell'orizzonte passante per l'osservatore con la superficie dell'emisfero celeste visibile
 Zenit – famiglia di veicoli di lancio spaziali progettata in Unione Sovietica negli anni '80

Sport 
 Basketbol'nyj klub Zenit Sankt-Peterburg – società cestistica russa con sede a San Pietroburgo
 FC Zenit Čáslav – società calcistica ceca con sede a Čáslav
 Futbol'nyj Klub Zenit-Iževsk – società calcistica russa con sede a Iževsk
 Futbol'nyj Klub Zenit Sankt-Peterburg – società calcistica russa con sede a San Pietroburgo
 Volejbol'nyj klub Zenit-Kazan' – società pallavolistica russa con sede a Kazan'
 – società calcistica russa con sede a Čeljabinsk
 – società calcistica russa con sede a Penza

Altro 
 Agenzia Zenit – agenzia di stampa vaticana
 Zenit – marchio di produzione di fotocamere russo 
 Zenit – satellite militare russo e sovietico
 Collana Zenit – collana edita dalla Sergio Bonelli Editore
 Zenit – stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Zenith (disambigua)

Altri progetti